Manin peut faire référence à :

Patronyme 
 les Manin, famille patricienne de Venise dont sont notamment issus :
 Ludovico Manin (1725-1802), dernier doge de Venise,
 Daniele Manin (1804-1857), homme politique italien ;
 Bernard Manin (né en 1951), politologue français ;
 Christophe Manin (né en 1966), coureur cycliste français ;
 Josette Manin (née en 1950), femme politique martiniquaise ;
 Yuri Manin (1937-2023), mathématicien russo-allemand.

Toponyme 
 Manin, commune française du Pas-de-Calais ;
 la villa Manin, située à Passariano, sur la commune italienne de Codroipo ;
 la rue Manin, dans le  de Paris.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme italien
Toponymie italienne